Goussainville (Eure-et-Loir)
 Goussainville (Val-d’Oise)